Бикерман — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Бикерман, Илья Иосифович (1897—1981) — американский, немецкий и французский историк-антиковед российского происхождения, профессор Колумбийского университета, сын И. М. Бикермана.
 Бикерман, Иосиф Менассиевич (1867—1942) — российский историк, писатель и публицист. 
 Бикерман, Яков Осипович (Джейкоб Джозеф Бикерман; 1898—1978) — американский и немецкий химик российского происхождения, сын И. М. Бикермана.

См. также 
 Бекерман